Zenon Wieczorek (1940–1991) – polski motocyklista
 Zenon Wieczorek – polski działacz społeczny związany z Górnym Śląskiem, współzałożyciel i przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska (1995–1999)